Мазама:
 Мазама () — вулкан в штате Орегон, США. Кальдера вулкана заполнена водами озера Крейтер.
 Мазамы () — род млекопитающих семейства оленевых.